Library — это специализированный рукописный шрифт, который когда-то преподавали в библиотечных школах США. Цель использования в обеспечении единообразия и удобочитаемости рукописных карточек библиотечных каталогов. Начиная с сентября 1885 года, Мелвил Дьюи и Томас Эдисон разработали и усовершенствовали данный шрифт для обучения в библиотечной школе и использования в библиотеках. Шрифт основывался на почерке Эдисона, о котором он заявил, «я усовершенствовал стиль письма, который позволит мне разборчиво набирать с телеграммы, сорок семь и даже пятьдесят четыре слова в минуту»

В Справочнике 1903 года Библиотечной школы штата Нью-Йорк перечислены требования к библиотечному делу. Они включали четкость, скорость и единообразие. Был указан конкретный тип чернил, чернильниц, перьев, держателей для перьев и ластиков. Стандарты для надписей были продиктованы в отношении размера, наклона, интервалов, специальных букв и цифр, и даже была обозначена правильная поза и положение писателя.

Обучение библиотечному делу пришло в упадок после широкого распространения пишущих машинок в начале XX века.

Ссылки 
 Examples of library hand
 Remembrance of Catalog Cards Past
 Jayne Ringrose, The Library Hand , Cambridge University Library Special Collections blog, 13 June 2013
 Library handwriting: a guide for the use of students in the New York State Library School (The University of the State of New York, 1916)  digitised by Connecticut State Library
 Dana Library Hand  — scalable font family based on John Cotton Dana’s Disjoined Hand sample, by Margo Burns

Примечания 

Английская письменность
Шрифты
Каллиграфия